– japoński astronom. W latach 1988–2000 odkrył 122 planetoidy. 

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (3957) Sugie.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Odkrywcy planetoid